Herslev kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Herslev (Fredericia Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Herslev Sogn (Fredericia Kommune)
 Herslev (Kalundborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Finderup Sogn (Kalundborg Kommune)
 Herslev (Langeland Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Lindelse Sogn
 Herslev (Lejre Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Herslev Sogn (Lejre Kommune)
Se også
 Härslöv – der også på dansk udtales Herslev